Lake Rotoiti bezeichnet zwei Seen in Neuseeland:
 Lake Rotoiti (Tasman) im Nelson Lakes National Park in der Region Tasman auf der Südinsel
 Lake Rotoiti (Bay of Plenty) auf der Nordinsel